Diwnoje (russisch ) ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Diwnoje (Kaliningrad, Baltijsk), einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Baltijsk (früher deutsch Neuendorf (Domäne), Kreis Fischhausen/Samland)
 Diwnoje (Kaliningrad, Gwardeisk), einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gwardeisk (früher deutsch Alt Ilischken, Kreis Wehlau)
 Diwnoje (Kaliningrad, Nesterow), einer Stationssiedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (früher deutsch Bahnhof Trakehnen, Kreis Gumbinnen)
 Diwnoje (Stawropol), eines Dorfes und Rajonverwaltungszentrums in der Region Stawropol